Fireworks puede referirse a:

 Fireworks, película dirigida por Keneth Anger en la década de 1940;
 Fireworks o Luces en el Cielo, película de animación japonesa de 2017;
 Fireworks, tercer disco del grupo musical Angra;
 Fireworks, software informático para la edición de gráficos distribuido por Adobe.